Саундтрек Grand Theft Auto: San Andreas складається з пісень, які звучать на внутрішньоігровому радіо. Ці пісні можна почути, якщо сісти в транспортний засіб, у меню гри, а також у деяких локаціях. У грі представлені 11 радіостанцій з близько 150 піснями, 9 з яких є музичними, на кожній з яких представлений певний жанр, одна є розмовною, і на одній (User Track Player) звучать пісні, завантажені користувачем. Оскільки дія гри відбувається в 1992 році, більшість пісень належить до цього періоду. Радіостанція, яку почує гравець, залежить від транспортного засобу, в який сідає головний персонаж. Усе, що звучить на радіостанції, є одним великим файлом, тому всі пісні і слова діджеїв ідуть у строгій і незмінній послідовності.

Bounce FM 
Діджей: The Funktipus
Жанр: фанк, R&B, соул, диско
Розташування: східний Лос-Сантос

CSR 103.9 - Contemporary Soul Radio 
Діджей: Phillip Michaels
Жанр: нью-джек-свінг, R&B, соул, поп-музика
Розташування: Сан-Фієрро

K-Rose 
Діджей: Mary-Beth Maybell
Жанр: кантрі, кантрі-поп, кантрі-рок
Розташування: округ Боун

K-DST 
Діджей: Tommy "The Nightmare" Smith
Жанр: класичний рок, поп-рок, нова хвиля
Розташування: Лос-Сантос

K-JAH West 
Діджей: Marshall Peters та Johnny Lawton
Жанр: регі, даб, 
Розташування: Блекфілд, Лас-Вентурас

Master Sounds 98.3 
Діджей: Johnny Parkinson
Жанр: , фанк, соул, R&B
Розташування: Лас-Вентурас

Playback FM 
Діджей: Forth Right MC
Жанр: , фанк, соул, R&B
Розташування: Лос-Сантос

Radio X 
Діджей: Sage
Жанр: альтернативний рок, альтернативний метал, , грандж, хард-метал, хард-рок
Розташування: Лас-Вентурас

SF-UR - San Fierro Underground Radio 
Діджей: Hans Oberlander
Жанр: хауз, ейсід-хауз
Розташування: Сан-Фієрро

WCTR - West Coast Talk Radio 
Ведучий: Lazlow та інші
Розташування: Міссіонарі-Хілл, Сан-Фієрро

Програми:
 WCTR News
 The Tight End Zone
 The Wild Traveler
 Entertaining America
 Gardening with Maurice
 I Say/You Say
 Lonely Hearts
 Area 53

User Track Player 
Радіостанція, на якій звучать пісні завантажені користувачем. Щоб пісні з'явились в грі треба розмістити їх в папці My Documents\GTA San Andreas User Files\User Tracks, зайти в налаштування в грі, та просканувати пісні

Саундтреки Grand Theft Auto
Grand Theft Auto